Atmosphere – polski zespół rockowy 
 Atmosphere – amerykański niezależny zespół hiphopowy
 Atmosphere – pierwszy album polskiego zespołu rockowego Atmosphere wydany w 1997 r.
 Atmosphere – album izraelskiego kompozytora Ereza Yaary wydany w 2006 r.
 Atmosphere – singel brytyjskiego zespołu rockowego Joy Division, wydany w 1980 r.